Bundestagswahlkreis 64 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Cottbus – Spree-Neiße (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Frankfurt (Oder) – Oder-Spree (2009)
 Bundestagswahlkreis Cottbus – Spree-Neiße (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis I (1972 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Siegkreis I – Bonn-Land (1965 und 1969)
 Bundestagswahlkreis Bergheim – Euskirchen  (1949 bis 1961)